Nicolaas de Ridder (Wamel) ca. 1785 - 1851, Nederlands burgemeester te Wamel
 Nicolaas de Ridder (Tweede Kamerlid) 1848 - 1909, Nederlands burgemeester te Leiden en Tweede Kamerlid